Redden est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1960), joueur américain de football américain
Billy Redden (né en 1956), acteur américain
Christina Redden (née en 1966), coureuse cycliste canadienne
 (né en 1990), joueur australien de football australien
 (1929-2020), juge et homme politique américain de l'Oregon
 (né en 1990), joueur australien de football australien
 (1901-1987), homme politique américain de Caroline du Nord
Wade Redden (né en 1977), joueur canadien de hockey sur glace
Willie Redden (né en 1960), joueur américain de basket-ball

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais